Nadolski ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Nadolski (1939–2022), deutscher Verleger 
 Helmut Nadolski (* 1942), polnischer Jazz- und Improvisationsmusiker (Kontrabass), Filmkomponist
 Stepan Romanowitsch Nadolski (1882–1943), russischer Bildhauer